, une série de jeux vidéo créée par Sega, dont :
 , le premier jeu de cette série, sorti en 1991 sur Mega Drive.
 , un film américain réalisé par Aristide Sumatra et sorti en 1994.

 est également fréquemment employé comme nom d'épisode de séries télévisées ou diffusées sur Internet.

Notes et références